Brindisi kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Brindisi, stad i Apulien, 
 Brindisi (provins)
 Brindisi-Papola Casales flygplats  
 Brindisi Montagna, ort i Basilicata,